Gminy w USA:
 Roubidoux (ang. Roubidoux Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pulaski
 Roubidoux (ang. Roubidoux Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Texas